Но Актун има више значења:

 Но Актун (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Но Актун (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику